– manga Shōtarō Ishinomoriego oraz oparty na jej podstawie serial anime wyprodukowany w latach 1971-1972 przez Toei Animation w reżyserii Yugo Serikawy.

Opis fabuły 
Serial anime opowiada o dziewczynie imieniem Hela, która jest niewielkiego wzrostu, wielka duchem oraz wychowana w szkole dla ninja. Próbuje odnaleźć swoje miejsce na świecie. Zdobywa nowych przyjaciół i walczy z napotkaną niesprawiedliwością.

Wersja japońska 
 Michiko Nomura jako Hela

Wersja włoska 
 Angelina Contaldi jako Hela

Wersja polska 
W Polsce serial był emitowany na kanale Polonia 1 z włoskim dubbingiem i polskim lektorem.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Hella Superdziewczyna w bazie Anime News Network
 Hella Superdziewczyna w bazie tanuki.pl
 Hella Superdziewczyna w bazie filmweb

Dzieła Shōtarō Ishinomoriego
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Manga
Seriale animowane emitowane w Polonia 1
Seriale telewizyjne emitowane od 1971
Seriale telewizyjne zakończone w 1972
Shōjo